Би́зер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Бизер, Владимир Александрович (род. 1929) — советский и российский онколог.
 Бизер, Франц — немецкий конькобежец. Бронзовый призёр чемпионата Германии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин (1939).